Дормидо́нтовка — село в Вяземском районе Хабаровского края России.

География 
Село Дормидонтовка расположено в 35 км к северу от районного центра города Вяземский, в 75 км к юго-западу от Хабаровска. В 3 км восточнее села проходит автотрасса «Уссури». На восток от перекрёстка идёт дорога к селу Капитоновка.
 Посёлок Дормидонтовка Вяземского района находится в 8 км севернее.

История 
110 лет со времени основания села Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края (1900). Село заселялось в основном переселенцами из Киевской, Харьковской, Волынской и других областей Украины, Белоруссии, России и насчитывало 140 дворов, расположенных на двух улицах. Поселение назвали в знак уважения к инженеру, руководителю строительства северного участка Уссурийской железной дороги Н. Ф. Дормидонтову. На сегодняшний день в селе проживает 618 человек. Имеются клуб, библиотека, медпункт, школа, детский сад, детский дом, сельская администрация.

Население

Экономика 
 19 крестьянско-фермерских хозяйств. Местные жители содержат 15 коров.
 В селе Дормидонтовка за 2011—2012 годы субсидию на открытие собственного дела получили 17 человек.
 Уроженец г. Хабаровск Олейник Иван Сергеевич покупает в селе дрова для своей бани(Керченская 7).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Вяземского района (Хабаровский край)
Бывшие посёлки городского типа Хабаровского края
Появились в 1900 году в России
1900 год в Хабаровском крае